Капито́лий шта́та Вайо́минг () находится в городе Шайенн — столице штата Вайоминг. В нём проводит свои заседания легислатура штата Вайоминг, состоящая из  и  штата Вайоминг.

История и архитектура 
Работы по строительству Капитолия Вайоминга были начаты в сентябре 1886 года, а краеугольный камень был заложен 18 мая 1887 года. Строительство Капитолия было завершено в 1890 году — в тот год, когда Вайоминг стал штатом США. В 1915—1917 годах были достроены крылья Капитолия, в которых расположились залы заседаний Сената и Палаты представителей штата.

Архитекторы —  (основное здание, 1886—1990) и  (крылья, 1915—1917).

Архитектурный стиль Капитолия относится к французскому ренессансу. Его центральная часть с портиком и куполом напоминает парижский Дом инвалидов. Капитолий имеет три с половиной этажа, около  в длину и от 25 до  в ширину. Высота крыши Капитолия — , а с куполом и шпилем — .

Для нижней части капитолия использовался песчаник, добываемый в Форт-Коллинсе (Колорадо), а для верхней части — серый песчаник из каменоломен у Ролинса (Вайоминг).

29 января 1973 года Капитолий штата Вайоминг был внесён в Национальный реестр исторических мест США под номером 73001935, а 4 мая 1987 года он получил статус Национального исторического памятника США.

В 2014 году легислатура Вайоминга одобрила проект обновления Капитолия и прилегающей к нему территории — The Capitol Square Project. Проект, который был осуществлён в 2016—2019 годах, включал в себя масштабную реставрацию внутренних помещений и инфраструктуры Капитолия, а также строительство дополнительного подземного комплекса.

Фотогалерея

См. также 
 Список капитолиев США
 Шайенн

Примечания

Ссылки 
 Capitol History, wyo.gov (на sites.google.com)

Здания и сооружения, построенные в 1890 году
Появились в 1890 году в США
Шайенн (Вайоминг)
Вайоминг
Здания и сооружения Вайоминга
Объекты Национального реестра исторических мест в Вайоминге
Национальные исторические памятники США